Karlberg kan syfta på:

 Karlberg – en försvarsmaktsgemensam militärhögskola inom Försvarsmakten i Sverige, se Militärhögskolan Karlberg

 Karlbergs BK - en idrottsförening i Stockholm
 Karlberg (efternamn) - ett efternamn

Platser

Finland
 Karlberg, Tavastehus – ett område i Tavastehus stad
 Karlberg, Uskela – en by och egendom i Uskela i Salo stad, fi.: Pettilä

Sverige
 Karlberg, Karlskoga – en stadsdel i Karlskoga kommun
 Karlberg (område) – ett område i stadsdelen Huvudsta inom Solna kommun, Stockholms län 
 Karlbergs slott – ett slott vid Karlbergssjön i Solna
 Karlbergs station – en före detta station för Stockholms pendeltåg, belägen i stadsdelen Vasastan i Stockholms innerstad
 Karlbergssjön – ett avlångt vattenområde i Stockholm (Kungsholmen, Vasastan) och dess grannkommun Solna
Karlbergskanalen – ett kanalliknande vattenområde mellan Stockholmstadsdelarna Kungsholmen, Vasastaden och Norrmalm, samt Solna kommun
Karlbergs hembygdsgård - en hembygdsgård i Karlbergsparken i Norberg
 Karlberg (klubbhus) – AIK:s klubbhus i Huvudsta, Solna, Stockholms län
 Karlberg, Åmål – en stadsdel i Åmål
 Karlberg, Örebro – en fastighet på Norr i Örebro

Se även
 Carlbergska huset - Stocklholm, numera känt som LO-borgen
 Carlbergska stiftelsen - stödorganisation till Sveriges nationella förbund